Стефка Дролц (Пониква, 22. децембар 1923 — 25. јун 2018) била је југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|4
|6
|2
|1
|3
|2
|19
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|0
|5
|8
|2
|1
|9
|4
|30
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1948
| На својој земљи
| Тилдица
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Игре на скелама
| Бојанина мајка (као Стефка Дролцева)
|-
! 1962
| Наша кола
|Лучкина мајка
|-
! 1964
| Завера
| /
|-
! 1967
| На авионима од папира
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1971
| На кланцу
| Францка
|-
! 1972
| Први сплитски одред
| Гђа Синковић (као Стефка Дролцева)
|-
! 1972
| Слике из живота ударника
| /
|-
! 1973
| Јесење цвеће
| Барба
|-
! 1979
| Драга моја Иза
| Марија Новак (као Стефанија Дролц)
|-
! 1979
| Тражења
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1982
| Десети брат
| Бењаминова жена
|-
! 1983
| Три прилога словенској лудости
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1995
| Експрес, Експрес
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2000-te  ▲
|-
! 2002
| Позабљени заклад
| Куварица
|-
! 2006
| Ен дан реснице
| /
|-
! 2008
| Пејзаж бр 2
| Генералова жена
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2010-te  ▲
|-
! 2012
| Хвала за Сундерланд
| Магда
|-
! 2017
| Встрајање
| Стата дама
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1968
| Тајно друштво ПГЦ
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1976
| Јагош и Угљеша
| Стана
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2000-te  ▲
|-
! 2001
| Двојне почитнице
| Стара мама
|-
! 2009
| Кандидатка ин шофер
| /
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 2000
| Предор
| /
|-
! 2001
| Павле
| Мајка
|-
! 2007
| Агапе
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2010-te  ▲
|-
! 2013
| Макс
| Бака
|}
          
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 2012
| Девојка и стабло
| Лично
|-
! 2014
| Кај па Мојца
| Лично
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1923.
Умрли 2018.
Југословенски глумци
Словеначке глумице
Почасни грађани Љубљане
Добитници награде Златна арена